Одоевский — русская фамилия, имеет женскую форму Одоевская.

Одоевские —  русский княжеский род, Рюриковичи,  исторические правители Одоевского княжества с центром в городе Одоев (отсюда и фамилия).

Одоевский 
 
 Одоевский, Алексей Никитич (?—1655) — князь, стольник царя Алексея Михайловича.
 
 Одоевский, Владимир Фёдорович (1803—1869) — русский писатель, философ, педагог, музыкальный критик.
 
 
 
 
 Одоевский, Николай Иванович (1739—1798) — князь, полковник и масон.
 
 Одоевский, Роман Иванович (?—1552) — воевода второй четверти XVI века.
 
 
 
 Одоевский, Яков Никитич (?—1697) — боярин и воевода, первый судья в Аптекарском приказе.

Одоевская 
 Одоевская, Евдокия Романовна (ум. 1569) — жена Владимира Андреевича Старицкого.

Составные фамилии 
 Одоевская-Лилиенфельд, София Васильевна (1724 — после 1762) — баронесса, статс-дама императорского Двора. Одоевский-Маслов, Николай Николаевич (1849—1919) — князь, русский генерал от кавалерии, генерал-адъютант, наказной атаман Войска Донского.

 Топоним 
 Одоевский — посёлок, Каменский район, Тульская область.
 Одоевское — село, Шарьинский район, Костромская область.